Francisco Villa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Villa, Huimanguillo, 
 Francisco Villa, Aguascalientes, Asientos, 
 Francisco Villa, Galeana, 
 Francisco Villa, Xicoténcatl, 
 Francisco Villa, Papantla, 
 Francisco Villa, Chicontepec, 
 Francisco Villa, Zinapécuaro, 
 Francisco Villa, Xochitepec, 
 Francisco Villa, Nayarit, Rosamorada, 
 Francisco Villa, Filomeno Mata, 
 Francisco Villa, San Lucas, 
 Francisco Villa, Sonora, Cajeme, 
 Francisco Villa, Zempoala, 
 Francisco Villa, Macuspana, 
 Francisco Villa, Tarímbaro, 
 Francisco Villa, Centla, 
 Francisco Villa, Tzimol, 
 Francisco Villa, Las Margaritas, 
 Francisco Villa, Querétaro Arteaga, Pedro Escobedo, 
 Francisco Villa, Balancán, 
 Francisco Villa, Pesquería, 
 Francisco Villa, Sabanilla, 
 Francisco Villa, Socoltenango, 
 Francisco Villa, San Vicente Tancuayalab, 
 Francisco Villa, Escuintla, 
 Francisco Villa, Simojovel, 
 Francisco Villa (Guano Solo), 
 Francisco Villa, Las Choapas, 
 Francisco Villa, Atlixco, 
 Francisco Villa, La Trinitaria, 
 Francisco Villa, Minatitlán, 
 Francisco Villa, Tuzantla, 
 Francisco Villa, Zacatecas, Villanueva, 
 Francisco Villa, Oaxaca, Santo Tomás Ocotepec, 
 Francisco Villa, San Salvador, 
 Francisco Villa, Sinaloa, 
 Francisco Villa, Moctezuma, 
 Francisco Villa, Nombre de Dios, 
 Francisco Villa, Aldama, 
 Francisco Villa, Ocosingo, 
 Francisco Villa, Amatán, 
 Francisco Villa, Acapetahua, 
 Francisco Villa, Jiutepec, 
 Francisco Villa, Lerdo, 
 Francisco Villa, Paso del Macho, 
 Francisco Villa, Palenque, 
 Francisco Villa, Huitiupán, 
 Francisco Villa, Isla, 
 Francisco Villa, Tumbalá, 
 Francisco Villa, Soto la Marina, 
 Francisco Villa, Tecpatán, 
 Francisco Villa, Tulcingo, 
 Francisco Villa, Mineral de la Reforma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar